Zaongo peut désigner :
 Zaongo, une localité située dans le département de Boala au Burkina Faso
 Zaongo, une localité située dans le département de Pouytenga au Burkina Faso

Homonymie de localités